St. Petersburg Ladies Trophy 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2016 z cyklu St. Petersburg Ladies Trophy rozgrywany w dniach 8–14 lutego 2016 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 753 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Rosji